Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2013 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek přímo a jedna jako šťastná poražená. Obhájkyní titulu byla pátá nasazená Číňanka Li Na, kterou v semifinále vyřadila Serena Williamsová. Ztráta bodů způsobila pád čínské tenistky na šesté místo žebříčku WTA za Erraniovou.

Vítězkou dvouhry se stala druhá nasazená Běloruska Viktoria Azarenková, která ve finálovém dramatu zdolala americkou světovou jedničku Serenu Williamsovou po rovnocenném zisku prvních dvou setů 2–6 a 6–2, až v tiebreaku rozhodující sady poměrem míčů 8:6. Získala tak 900 bodů do žebříčku WTA a  prémii 426 000 dolarů. Výhra pro Azarenkovou představovala třetí titul v sezóně a celkově sedmnáctý singlový z dvouhry.

Po prohře ve druhém kole ukončila profesionální kariéru francouzská světová sedmička Marion Bartoliová, a to pouze šest týdnů po zisku premiérového Grand Slamu ve Wimbledonu.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Serena Williamsová (finále)
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Maria Šarapovová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále, odstoupila)
  Li Na (semifinále)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Angelique Kerberová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
  Urszula Radwańská (1. kolo)
  Madison Keysová (odstoupila)
  Monica Niculescuová ''(2. kolo, šťastná poražená)
  Annika Becková (kvalifikována)
  Stefanie Vögeleová (1. kolo)
  Andrea Petkovicová (kvalifikována)
  Mónica Puigová (kvalifikována)
  Ajumi Moritová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (2. kolo)
  Čeng Ťie (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Karin Knappová (kvalifikována)
  Eugenie Bouchardová (kvalifikována)
  Kimiko Dateová (2. kolo)
  Donna Vekićová (1. kolo)
  Cvetana Pironkovová (1. kolo)
  Chanelle Scheepersová (2. kolo)
  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Sílvia Solerová Espinosová (1. kolo)
  Paula Ormaecheaová (1. kolo)
  Karolína Plíšková (2. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (1. kolo)
  Olga Govorcovová (2. kolo)
  Marina Erakovicová (kvalifikována)

 Kvalifikantky 
  Petra Martićová
  Eugenie Bouchardová
  Vania Kingová
  Annika Becková
  Sofia Arvidssonová
  Andrea Petkovicová
  Mónica Puigová
  Jana Čepelová

  Polona Hercogová
  Anna Tatišviliová
  Marina Erakovicová
  Karin Knappová

 Šťastná poražená 
  Monica Niculescuová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka 
{{Pavouk 4-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo

|team-width=190

| RD1-seed1=Alt
| RD1-team1= Mariana Duqueová Mariñová
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Vesna Doloncová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=13
| RD1-team4= Eugenie Bouchardová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Vesna Doloncová
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=1
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=13
| RD2-team2=

Pátá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka 
{{Pavouk 4-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo

|team-width=190

| RD1-seed1=9
| RD1-team1=

Desátá kvalifikantka 
{{Pavouk 4-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo

|team-width=185

| RD1-seed1=10
| RD1-team1= Čeng Ťie
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=2
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Anna Tatišviliová
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Galina Voskobojevová
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=14
| RD1-team4=

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2013